Јарчујак је насељено место града Краљева у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 786 становника.

Демографија 
У насељу Јарчујак живи 644 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 36,7 година (35,6 код мушкараца и 37,7 код жена). У насељу има 279 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,00.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Краљево
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији